Грудек — название населённых пунктов:

Польша 
 Грудек — сельская гмина в составе Белостокского повята Подляского воеводства.
 Грудек — деревня в составе Белостокского повята Подляского воеводства.

Украина 
 Грудек — устаревшее название города Городок Хмельницкой области.

См. также